Bosznia-Hercegovina
 Crni potok, a Drina bal oldali mellékvize

 Horvátország
 Crni Potok, falu Podcrkavlje községben, Bród-Szávamente megyében
 Crni Potok, Cernipotok falu horvát neve Topuszka községben, Sziszek-Monoszló megyében